Єгоров Юрій:
 Єгоров Юрій Євгенович — український радянський дипломат. Постійний представник УРСР при міжнародних організаціях ООН в Женеві.
 Єгоров Юрій Миколайович — український художник, класик одеської школи живопису. 
 Єгоров Юрій Олександрович — радянський та  нідерландський класичний піаніст. 
 Єгоров Юрій Сергійович (1929—2009) — радянський боксер і тренер.
 Єгоров Юрій Павлович (1923—1996) — кандидат фізико-математичних наук, доктор хімічних наук, професор. 
 Єгоров Юрій Павлович (режисер) (1920—1982) — радянський кінорежисер, сценарист і актор.